Летние Азиатские игры 2022 года — мультиспортивное соревнование, которое будет проводиться в 2023 году в китайском городе Ханчжоу.

16 сентября 2015 года Олимпийский совет Азии объявил о проведении Летних Азиатских игр 2022 года в Ханчжоу.

Первоначально Игры планировалось провести с 10 по 25 сентября 2022 года, но из-за пандемии COVID-19 19 июля 2022 года были объявлены новые даты с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

Заявки 
  Ханчжоу, Китайская Народная Республика
 Олимпийский комитет Китая подал заявку на проведение Азиатских игр 2022 года в Ханчжоу. В соответствии с заявкой часть соревнований пройдёт также в городах Нинбо, Шаосин и Хучжоу. Заявка, поданная Китаем, оказалась единственной.

Стадионы 
На Играх будут задействованы 44 спортивных сооружения, из которых 30 объектов находятся в эксплуатации, 10 — на реконструкции, а 4 будут построены с нуля.

Страны-участницы 
В Играх примут участие спортсмены всех 45 стран, входящих в Олимпийский совет Азии (в скобках указано количество спортсменов).

  Афганистан ()
  Бангладеш ()
  Бахрейн ()
  Бруней ()
  Бутан ()
  Восточный Тимор ()
  Вьетнам ()
  Гонконг ()
  Индия ()
  Индонезия ()
  Иордания ()
  Ирак ()
  Иран ()
  Йемен ()
  Казахстан ()
  Камбоджа ()
  Катар ()
  Киргизия ()
  Китай ()
  КНДР ()
  Республика Корея ()
  Корея ()
  Кувейт ()
  Лаос ()
  Ливан ()
  Макао ()
  Малайзия ()
  Мальдивская Республика ()
  Монголия ()
  Мьянма ()
  Непал ()
  Объединённые Арабские Эмираты ()
  Оман ()
  Пакистан ()
  Палестина ()
  Саудовская Аравия ()
  Сингапур ()
  Сирия ()
  Таджикистан ()
  Таиланд ()
  Тайвань (Китайский Тайбэй) ()
  Туркменистан ()
  Узбекистан ()
  Филиппины ()
  Шри-Ланка ()
  Япония ()

Виды спорта 
На этих Азиатских играх соревнования будут проходить по 40 видам спорта (которые будут состоять из 61 дисциплины).

  Аквабайк (4)
  Бадминтон (7)
  Баскетбол:
  Баскетбол (2)
   (2)
  Бейсбол:
  Бейсбол (1)
  Софтбол (1)
  Бокс (10)
  Волейбол:
  Волейбол (2)
  Пляжный волейбол (2)
  Борьба (18):
 Вольная
 Греко-римская
  Бридж (6)
  Водные виды спорта:
  Водное поло (2)
  Плавание (41)
  Прыжки в воду (10)
  Синхронное плавание (2)
  
  Велоспорт (24):
 Шоссейный
 Трековый
 Маунтинбайк
 ВМХ
  Гимнастика:
  Гимнастика спортивная (14)
  Гимнастика художественная (2)
  Гребля:
  Гребля академическая (15)
  Гребля на байдарках и каноэ (12)
  Гребля на драгонботах (5)
  Гребной слалом (4)
  Единоборства:
  Джиу-джитсу (8)
  Дзюдо (15)
  Самбо (4)
  Тхэквондо (14)
  Карате (12)
  Куреш (7)
  Пенчак-силат (16)
  Ушу (14)
  Игры с мячом:
  Боулинг (6)
  Гандбол (2)
  Гольф (4)
  Регби-7 (2)
  Сепактакрау (6)
  Футбол (2)
  Хоккей на траве (2)
  Кабадди (2)
  Конный спорт (6)
  Лёгкая атлетика (48)
  Парапланеризм (6)
  Парусный спорт (10)
  Прыжки на батуте (2)
  Скейтбординг (4)
  Многоборье:
  Современное пятиборье (2)
  Триатлон (3)
  Спидскейтинг (2)
  Спортивное скалолазание (6)
  Стрельба (20):
 Пулевая
 Стендовая
  Стрельба из лука (8)
  Теннис:
  Теннис (5)
  Настольный теннис (5)
   (5)
  Сквош (4)
  Тяжёлая атлетика (15)
  Фехтование (12)

Примечание: число в скобках указывает, сколько комплектов медалей разыгрывается в этом виде спорта.

См. также 
 Зимние Олимпийские игры 2022

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Организационного комитета Азиатских игр 2022 года.

2023
Спорт в Китае в 2023 году
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19